Marmion ist 

der Familienname folgender Personen:
Columba Marmion OSB (1858–1923), Benediktinermönch, Abt, Seliger der katholischen Kirche
Simon Marmion (~1425–1489), französischer Maler und Illuminator

eine epische Verserzählung von Walter Scott
ein Musikprojekt der Produzenten Mijk van Dijk und Marcos Lopez